Dato – descrizione elementare codificata di un'informazione

Astronomia
 3146 Dato – asteroide della fascia principale

Editoria
 Dato – quotidiano danese

Persone
 Andrea Dato – giocatore di poker e ingegnere italiano
 Carlo Actis Dato – sassofonista e compositore italiano
 Cinzia Dato – politologa italiana
 Davide Dato – ballerino italiano
 Eduardo Dato Iradier – politico spagnolo
 Giuseppe Dato – urbanista, saggista e docente universitario italiano